Wiegand är ett efternamn av tyskt ursprung.

Namnbärare 
 Cornelius Wiegand, tysk-svensk formskärare och mönstertecknare (ca. 1778–1820)
 Karl McKay Wiegand, amerikansk botaniker (1873–1942)
 Matthias Wiegand, östtysk tävlingscyklist (född 1954)
 Theodor Wiegand, tysk arkeolog (1864–1936)